Николай Булычёв:
 Булычёв, Николай Сазонович (1918—2000) — советский дипломат, полный кавалер ордена Славы.
 Булычёв, Николай Спиридонович (1932—2016) — советский и российский ученый-геомеханик, основоположник механики подземных сооружений.